Бре́нес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 22 км². Население 12 580 человек (на 2010 год). Расстояние 22 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Brenes
 Información de Brenes
 Excmo. Ayto. de Brenes
 Ventana de Brenes
 Izquierda Unida Brenes

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи